Andrussiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Andrussiwka (Kolomak), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kolomak
 Andrussiwka (Krywyj Rih), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih

Siehe auch:

 Welyka Andrussiwka